Den Tod vor Augen ist der Titel folgender Filme:

 Den Tod vor Augen (1969), südafrikanischer Spielfilm von Jamie Uys
 Den Tod vor Augen, BRD-Verleihtitel des ungarischen Spielfilms Verbundene Augen (DDR-Verleihtitel) von András Kovács, 1975
 Den Tod vor Augen (1992), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Scott

Den Tod vor Augen ist der Titel folgender Folgen aus Krimiserien:

 SOKO 5113: Den Tod vor Augen, Folge 304 der Krimiserie SOKO 5113, aus dem Jahr 2004
 K11 – Kommissare im Einsatz: Den Tod vor Augen, Folge 1121 der Krimiserie K11 – Kommissare im Einsatz, aus dem Jahr 2009
 SOKO Wismar: Den Tod vor Augen, Folge 215 der Krimiserie SOKO Wismar, aus dem Jahr 2014

Siehe Auch:
 Tod in den Augen, slowenischer Spielfilm von Vinci Vogue Anžlovar, 1992